

Persone 
 Aline MacMahon – attrice statunitense
 Henry McMahon – militare, funzionario e diplomatico britannico
 Jess McMahon – imprenditore statunitense
 Jim McMahon – ex giocatore di football americano statunitense
 Julian McMahon – attore australiano
 Linda McMahon – imprenditrice e politica statunitense
 Patrice de Mac-Mahon – generale e politico francese
 Percy Alexander MacMahon – matematico britannico
 Shane McMahon – imprenditore e wrestler statunitense
 Stephanie McMahon – imprenditrice e wrestler statunitense
 Vince McMahon – imprenditore ed ex wrestler statunitense
 Vince McMahon Sr. – imprenditore statunitense
 William McMahon – politico australiano

Pagine correlate 
 Mahon

Altro 
 Famiglia McMahon – famiglia di wrestler e imprenditori statunitensi e irlandesi
 McMahon Stadium – stadio di Calgary, in Canada
 Quartiere Mac Mahon – complesso di edilizia popolare di Milano